Szkoła przetrwania: kultowy poradnik survivalowy – książka autorstwa Beara Gryllsa wydana w 2010 roku nakładem wydawnictwa Pascal. Stanowi poradnik dotyczący sztuki przetrwania, podstawowych zasad wędrowania w terenie, pierwszej pomocy oraz codziennego przygotowania do wypraw. Książka ilustrowana jest wieloma zdjęciami (często pochodzącymi z programu "Bear Grylls: Szkoła przetrwania"), oraz ilustracjami. Pomiędzy rozdziałami są umieszczone opowiadania autora, głównie z czasów jego służby w SAS.

Kwestia harcerstwa 
W oryginalnej wersji tytuł oraz treść poradnika jasno wskazują, że jest on głównie skierowany do harcerzy. W polskim tłumaczeniu pozostawiono harcerską treść (sposób zwracania się do czytelnika, dużo wzmianek o zastosowaniu poszczególnych informacji w harcerstwie), jednak usunięto harcerstwo z tytułu.

Zobacz też 
 Szkoła przetrwania (serial telewizyjny 2006)

Linki zewnętrzne 
 okładka

Poradniki
Turystyka
Harcerstwo
Utwory literackie z 2010